Ченцзу́н () — храмове ім'я китайських імператорів.

Носії 
 Ченцзун — третій правитель держави Уюе (941–947).
 Ченцзун — другий імператор династії Юань (1294–1307).

Див. також 
 Сонджон

Храмові імена імператорів